Voici la liste des planètes mineures numérotées de 240001 à 241000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 240001 à 241000

240001-240100

240101-240200

240201-240300

240301-240400

240401-240500

240501-240600

240601-240700

240701-240800

240801-240900

240901-241000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000